Roger R. Nicole (1915 - 9 de dezembro de 2010) foi um teólogo reformado da batista nascido na Suíça, naturalizado estadunidense e foi considerado como um dos mais proeminentes teólogos dos Estados Unidos da América.

Teólogos da Suíça
Teólogos dos Estados Unidos
Mortos em 2010